Mehdi Taremi (), né le  à Bouchehr en Iran est un footballeur international iranien qui joue au poste d’attaquant au FC Porto.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Le , il honore sa première sélection contre l'Ouzbékistan en amical. Il commence la rencontre comme titulaire, et sort du terrain à la  de jeu, en étant remplacé par Mehdi Torabi. La rencontre se solde par une victoire 1-0 des Iraniens. Puis, le , il inscrit son premier doublé en sélection contre Guam lors d'un match des éliminatoires de la Coupe du monde de 2018.

Le , il fait partie de la liste des 23 joueurs iraniens sélectionnés pour disputer la coupe du monde en Russie. Le , il dispute sa première rencontre de coupe du monde contre le Maroc, lors d'une victoire 1-0 des Iraniens.

Le , il est sélectionné par Carlos Queiroz pour participer à la Coupe du monde 2022.

Statistiques

Palmarès

En club

Distinctions personnelles 
 Meilleur buteur du championnat d'Iran en 2016 (16 buts) et 2017 (18 buts)
  en 2016 et 2017
 Élu meilleur joueur du championnat d'Iran en 2016 et 2017
 Membre de l'équipe de l'année du championnat d'Iran en 2015, 2016 et 2017

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international iranien
Joueur du Persépolis Téhéran FC
Joueur de l'Al-Gharafa Doha
Naissance en juillet 1992
Naissance à Bouchehr